Альфа () — спецподразделение государственной полиции Латвии. Основано в 2006 году.
В 2011 году после инцидента в Екабпилсе отстранено руководство спецподразделения «Альфа». Главная задача «Альфы» — обеспечение общественного порядка.

Происшествия 
Со времени основания к 2011 году служащие спецгруппы «Альфа» превысила полномочия в 41 случае.
 Возможно, в ходе массовых беспорядков 13 января 2009 года спецназовец «Альфы» попал в глаз Эдгару Горбаню резиновой пулей.
 В 2011 году в ограблении игорного зала «Феникс» в Екабпилсе, сопровождавшемся убийством полицейского, участвовало два сотрудника спецотряда «Альфа».
 Достоянием общественности стала информация об избиениях, предположительно, сотрудниками «Альфы» в 2010 году подростков в Даугавпилсе (полиция подтвердила, что по делу о превышении полномочий начат уголовный процесс, но не подтвердила, что подозреваемые были из «Альфы») и Риге. Еще по меньшей мере по одному делу об избиении «альфовцами» в 2010 году, в том числе участником екабпилсского разбойного нападения Л. Конюховым, полиция после жалобы не нашла никаких нарушений.
Разгон митинга в Бауске

В 2008—2010 гг. Бюро внутренней безопасности Государственной полиции 59 раз отказало в возбуждении уголовных процессов по поводу деятельности работников «Альфы».

Примечания

Ссылки 
 Pēc Jēkabpils traģēdijas Iekšlietu ministrija rosinās grozījumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā un Krimināllikumā 
 Speciālo uzdevumu vienībai «Alfa» jauns ekipējums
 Iekšlietu  ministrs apmeklē specvienību «Alfa»

Министерство внутренних дел Латвии
Полицейские спецподразделения
Полиция Латвии